Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Toray Pan Pacific Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová trojka Petra Kvitová, jež do turnaje nezasáhla.

Soutěž vyhrála třetí nasazená Srbka Ana Ivanovićová, která ve finále zdolala dánskou turnajovou dvojku Caroline Wozniackou ve dvou setech 6–2 a 7–6. Na okruhu WTA Tour si tak připsala čtrnáctou turnajovou trofej z dvouhry a čtvrtý singlový titul v probíhající sezóně, když naposledy předtím zvítězila na červnovém AEGON Classic 2014.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Caroline Wozniacká (finále)
  Ana Ivanovićová (vítězka)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Carla Suárezová Navarrová ''(čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= S Errani
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= M Erakovic
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= S Lisicki
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=
| RD1-team04= C Dellacqua
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= G Muguruza
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Pavljučenkova
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= K Nara
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Davis
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= D Gavrilova
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= J Gajdošová
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Hantuchová
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=5

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= M Erakovic
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= C Dellacqua
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= G Muguruza
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= J Janković
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= D Gavrilova
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= J Gajdošová
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= C Wozniacki
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=
| RD3-team01= C Dellacqua
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=
| RD3-team02= G Muguruza
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=8
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= C Wozniacki
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= G Muguruza
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2014
Tenis v Japonsku v roce 2014